Граф Цено Филомен Вельзер фон Вельзерсгеймб (; 1 декабря 1835 — 2 февраля 1921) — австро-венгерский государственный деятель, дипломат и военачальник, министр ландвера Цислейтании в 1880—1905.

Биография 
Родился в семье графа Леопольда Каспера Винценца Вельзера фон Вельзерсгеймба, губернатора Иллирии. Принадлежал к знатному роду Вельзеров.

В 17 лет в звании  поступил на военную службу. В 1853 года получил звание лейтенанта, в 1857 году — обер-лейтенанта, в 1859 году — капитана; служил в Генеральном штабе. Участвовал в Австро-итало-французской войне 1859. Во время Австро-прусско-итальянской войны 1866 служил флигель-адъютантом эрцгерцога Альбрехта, удостоен чина майора.

После войны служил военным атташе в посольстве во Франции (1869—1870), затем в Пруссии и Германии (1870—1875). В 1872 году получил чин полковника. В 1875 году назначен командиром 42-го пехотного полка, в 1877 году — командиром 18-й пехотной бригады. В 1878 году стал генерал-майором, командиром 16 пехотной бригады.

В 1880—1905 годах занимал пост министра ландвера Цислейтании (военного министра австрийской части империи). С 1883 года — фельдмаршал-лейтенант. С 1887 года являлся членом Палаты господ () Рейхсрата Цислейтании, шефом 21-го пехотного полка. С 1890 года — фельдцейхмейстер.

Кавалер Ордена Золотого руна (№ 1117).

Литература 
 Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. — Bd. 54. — , 1886.
 Meyers Lexikon. — 1888.

Военные Австрийской империи
Генералы Австро-Венгрии
Министры ландвера Цислейтании
Дворянство Австрии
Военные атташе Австро-Венгрии